

Саумалколь — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Саумалколь — станційне селище, Каркаралінський район, Карагандинська область